Surgery bezeichnet:

 Surgery (Band), eine ehemalige US-amerikanische Alternative- und Noise-Rock-Band
 Surgery (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Chirurgie (Topologie), Schnitt-Verfahren der geometrischen Topologie, in Anlehnung an den englischen Ausdruck surgery für Chirurgie benannt.